

Persone 
 Matthias Wahls (1968) – scacchista e giocatore di poker tedesco
 Jessica Wahls (1977) – cantante tedesca
 Anna Wahls (1994) – sciatrice tedesca

Pagine correlate 
 Vaals – comune olandese (Limburgo)
 Valls (disambigua)
 Vals
 Wals